Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън 2011 е 9-ото издание на Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън. Провежда се в Гуанджоу, Китай от 19 до 25 септември. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011.

Ярмила Гайдошова защитава титлата си, но е елиминирана на четвъртфинала от бъдещата финалистка Магдалена Рибарикова. В спор за трофея Рибарикова губи от поставената под номер 7 Шанел Схеперс с 0:2 сета. За южноафриканката това е първа титла в кариерата ѝ. На двойки победителки от Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън 2010 са Едина Галовиц-Хол и Саня Мирза, но двете решават да не участват в състезанието. Су-Вей Сие и Сайсай Джън надиграват на финала Чан / Хан с 6 – 2, 6 – 1.

Поставени тенисистки 
  Мария Кириленко (полуфинал)
  Ярмила Гайдошова (четвъртфинал)
  Ксения Первак (1 кръг)
  Петра Мартич (четвъртфинал)
  Бояна Йовановски (1 кръг)
  Алберта Брианти (1 кръг)
  Шанел Схеперс (шампионка)
  Магдалена Рибарикова (финал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени тенисистки 
 ' Ярмила Гайдошова /  Анастасия Родионова (четвъртфинал)
  Алберта Брианти /  Петра Мартич (полуфинал)
  Кай-Чен Чан /  Джил Крейбъс (четвъртфинал)
  Мария Кондратиева /  Шенян Сун (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на сингъл

WTA Тур 2011
Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън